Az Úrvalsdeild 1987-es szezonja volt a bajnokság hetvenhatodik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub tizenkilencedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1987

1987
Izland 1